

События 
 Консулы Имп. Цезарь М.Аврелий Проб А. и Викторин.
 Проб двинулся против персов. Прибыв в Сирмий в Иллирике, он поручил воинам осушение болот. Возмущённые воины убили его. Императором провозглашён префект претория Кар.
 Гай Марк Аврелий Кар становится римским императором
 282—283 — Император Рима Кар, Марк Аврелий (ок. 222—283).
 282—285 — Император Рима Карин, Марк Аврелий. Сын Кара.
 282—284 — Император Рима Нумериан, Марк Аврелий. Сын Кара.
 Кар объявляет сыновей Карина и Нумериана цезарями, Карина назначил управлять Галлией, Италией, Иллириком и Африкой, а Нумериана взял на восток. Кар нанёс поражение сарматам. Начальник дворцовых войск при Каре — Диоклетиан.
 282—283 — Сарматская война Кара.

Скончались 
 Проб

См. также